Bornhak ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Bornhak (* 1969), deutscher Film- und Fernsehregisseur
 Conrad Bornhak (1861–1944), deutscher Jurist
 Helmut Bornhak (1903–1984) Pfarrer, Vorsteher der Großheppacher Schwesternschaft 1946–1965

Siehe auch:
 Bornhag